Toponímia:
 Jackson (Alabama)
 Jackson (Califòrnia)
 Jackson (Carolina del Nord)
 Jackson (Carolina del Sud)
 Jackson (Geòrgia)
 Jackson (Kentucky)
 Jackson (Louisiana)
 Jackson (Maine)
 Jackson (Michigan)
 Jackson (Minnesota)
 Jackson (Mississipí), capital de l'estat de Mississipí, Estats Units d'Amèrica
 Jackson (Missouri)
 Jackson (Nebraska)
 Jackson (Nou Hampshire)
 Jackson (Ohio)
 Jackson (Tennessee)
 Jackson (Wisconsin)
 Jackson (Wyoming)
 Comtat de Jackson, diversos indrets
 Jackson Center (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Jackson Junction, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Lake Jackson, població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Mount Jackson, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Personatges:
 Prenom:
 Jackson Avelino Coelho (Ipatinga, 1986), futbolista brasiler 
 Jackson Showalter (Minerva, Ohio, 1860 – Lexington, Kentucky, 1935), jugador d'escacs
 Jackson Pollock (1912, Cody, Wyoming - 1956), artista estatunidenc
 Cognom:
 Alan Jackson (ciclista) (Stockport, Gran Manchester, 1933 - 1974), ciclista anglès
 Alan Jackson (n. 1958), cantant de country estatunidenc 
 Andrew Jackson (Waxhaws, Carolina del Sud, 1767 - Nashville, Tennessee, 1845), setè President dels EUA
 Andrew Jackson Blackbird (Michigan, 1815 - 1908), cabdill dels ottawa
 Angela Jackson (1946), historiadora
 Daniel Jackson, personatge de ficció de la sèrie Stargate 
 Ezekiel Jackson (1978), lluitador professional guianès
 Glenda Jackson (1936, Birkenhead, Cheshire), actriu anglesa
 Jimmy Jackson (1910, Indianàpolis, Indiana), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Lauren Jackson (1981, Albury, Nova Gal·les del sud), jugadora de bàsquet australiana
 Mahalia Jackson (Nova Orleans, 1911 – 1972), cantant, pianista, saxofonista i trompetista estatunidenca
 Michael Jackson (Gary, Indiana, 1958 - Los Angeles, 2009), cantant estatunidenc
 Peter Jackson (1961), director de cinema neozelandès
 Phil Jackson (1945, Deer Lodge, Montana, Estats Units), entrenador i jugador de bàsquet
 Quentin Jackson (Springfield, Ohio, 1909 - Nova York, 1976), músic de jazz estatunidenc
 Quinton Rampage Jackson
 Samuel L. Jackson (1948, Washington DC), actor de cinema i teatre nord-americà
 Stevie Jackson, músic i compositor escocès
 Thomas Stonewall Jackson (Clarksburg, Virgínia, 1824 - Chancelorsville, 1863), militar sudista
 William Jackson (Exeter, Devon, 1730 - 1803), compositor anglès
 Miscel·lània:
 Aeroport Internacional Hartsfield-Jackson, aeroport proper a Atlanta, Geòrgia, EUA
 Mangosta de Jackson (Bdeogale jacksoni), espècie de mamífer africà
 Musaranya de Jackson (Crocidura jacksoni), mamífer centreafricà
 The Jackson 5, grup de música on començà actuar Michael Jackson